Santa Ana může být:

 Santa Ana (Salvador) – město v Salvadoru
 Santa Ana (Kalifornie) – město v USA
 Santa Ana (Kostarika) – město v Kostarice
 Santa Ana (kanton) – kanton v Kostarice
 Santa Ana (řeka) – řeka v USA
 Santa Ana Mountains – pohoří v USA
 Santa Ana de Velasco – vesnice v Bolívii